Anchisaurus polyzelus ("reptil cercano muy codiciado") es la única especie conocida del género extinto Anchisaurus de sauropodomórfo saurópodo que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente entre 200 y 188 millones de años, desde el Pliensbachiano al Toarciano, en lo que hoy es Norteamérica y posiblemente otros lugares del mundo. Anchisaurus fue un sarópodo primitivo, que caminaba en dos o cuatro patas alimentándose de la vegetación, ayudándose con su gran pulgar. Hasta hace poco se clasifica como un miembro de Prosauropoda. El nombre proviene del griego αγχι / agkhi anchi, "cercano, Cerca" y σαυρος / sauros, "lagarto", probablemente refiriéndose a la interpretación de Marsh como intermedio entre los dinosaurios primitivos, para el momento Palaeosaurus, ejemplo de lo que se pensaba que era un dinosaurio primitivo y los dinosaurios más derivados. Anchisaurus fue acuñado como un nombre de reemplazo para Amphisaurus , que era en sí mismo un nombre de reemplazo para  Megadactylus de Hitchcock, ambos de los cuales ya habían sido utilizadas para otros animales.

Hitchcock recogió estos huesos bajo el nombre Megadactylus en 1865. Sin embargo, el nombre ya estaba en uso, y el paleontólogo Othniel Charles Marsh le cambió el nombre a Anchisaurus en 1885.

Descripción 

Para haber sido equivocado para los huesos humanos, uno esperaría que Anchisaurus debe haber sido un dinosaurio algo pequeño y, con una longitud apenas por encima de los 2 metros, esto era así. Siendo probable que pesara alrededor de 27 kilogramos. Sin embargo la especie A. major ahora conocida como Ammosaurus major era más grande de alrededor de 2,5 a 4 metros de largo y 70 kilogramos de peso.
Gregory S. Paul estimó su longitud en 2,2 metros y su peso en 20 kg en 2010.

Como una animal que alternaba las posiciones cuadrúpeda y bípeda, Anchisaurus tuvo patas delanteras multiusos. Como manos, podían cerrarse hacia adentro y ser utilizadas para agarrar. Tenía un simple dedo reversible en el primer dedo, similar a un pulgar. En sus pies, los cinco dedos apoyaban completamente contra el piso y los tobillos eran fuertes.  Este diseño no especializado es típico de los dinosaurios tempranos.

Descubrimiento e investigación 

El primer descubrimiento de Anchisaurus es anterior a la descripción de cualquier otro dinosaurio, y es posiblemente el primer dinosauro conocido de Norteamérica. El primer fósil de Anchisaurus se descubrió en 1818 cuando algunos huesos grandes fueron descubiertos por el Sr. Solomon Ellsworth mientras excavaban un pozo en East Windsor, Connecticut. En el momento de su descubrimiento se asumieron los huesos a ser los de un humano, hasta que en 1855 fue reclasificado como un dinosaurio. La presencia de huesos de la cola rápidamente hizo que se cambie de idea y fueron reconocidos como los de un sauropodomorfo indeterminado, posiblemente estrechamente relacionado con los prosaurópodos como Plateosaurus. Unos 10 años después, Edward Hitchcock descubrió más huesos y lo denominó Megadactylus, pero en 1885, el paleontólogo Othniel Charles Marsh, al encontrar otra especie de este sauropodomorfo cambió el nombre y lo rebautizó como Anchisaurus. En un principio, Marsh se mantuvo conforme con el nombre propuesto por Hitchcock, pero aquella denominación ya estaba siendo utilizada, por lo que se renombró a Amphisaurus en 1882. Sin embargo, aquel nombre también había sido asignado, con lo que, finalmente, se adoptó el nombre de Anchisaurus en 1885. Desde 1857, el espécimen tipo de Anchisaurus polyzelus está alojada en el Museo Amherst College of Natural History , fue encontrado por William Smith en Springfield, Massachusetts durante la voladura de un pozo en el arsenal de Springfield. Desafortunadamente, tanto los especímenes de East Windsor y Springfield fueron severamente dañadas debido a la voladura en las obras de construcción en donde fueron encontrados, y muchos de los huesos fueron ya sea accidentalmente desechados por los obreros o conservados por los espectadores interesados. Así, estos dinosaurios eran sólo conocidos a partir de restos incompletos. Por suerte, en 1884 ejemplares casi completos se encuentran en Manchester, Connecticut y sirvió como las plantillas de la cual O. C. Marsh restauró el esqueleto. Las muestras de Mánchester ahora se consideran la misma especie Anchisaurus polyzelus. los especímenes de East Windsor y Manchester se encuentran en el Museo Peabody de Historia Natural en la Universidad de Yale.
Marsh originalmente aceptó el nombre de Hitchcock Megadactylus 
pero rápidamente este nombre mostró ya estar ocupado. Entonces lo renombró Amphisaurus en 1882, sin embargo este también ya estaba ocupado y terminó nombrándolo Anchisaurus en 1885.
Restos de este dinosaurio se han descubierto alrededor de todo el mundo, como en Sudáfrica y China, apoyando la teoría de la existencia de un solo supercontinente, Pangaea, pero estos descubrimientos son discutibles (Gyposaurus). El hallazgo de Anchisaurus en Nueva Escocia no ha sido confirmado.

A. major de Marsh es considerado como una especie válida (Ammosaurus), pero A. colurus (1891), antes conocido como Yaleosaurus (von Huene, 1932), es hoy en día aceptado como una hembra de A. polyzelus. Por otra parte, A. solus (1892), fue reclasificado como Ammosaurus major. Aunque Ammosaurus, a su vez, puede ser un sinónimo de A. polyzelus. En 1911, Robert Broom describió y nombró una nueva especie, Gyposaurus capensis, descubierta en Sudáfrica, la cual fue renombrada, por Peter Malcolm Galton, como A. capensis en 1976. Esta especie ha sido reclasificada de nuevo y probablemente pertenezca a un espécimen joven de masospóndilo.

Hoy en día el esqueleto de Anchisaurus no es conocido completamente. Reconstrucciones usualmente asumen que tenían un cuello y cola largos como los prosaurópodos. Recientes análisis, sin embargo, colocan firmemente a  Anchisaurus en la base de Sauropoda, siendo el saurópodo más basal conocido.

Clasificación 
Debido a su apariencia primitiva, Anchisaurus fue previamente clasificado como prosaurópodo, un miembro de los animales considerados ancestros de los  saurópodos. Recientes investigaciones muestran a Prosauropoda formando un grupo monofilético hermano a Sauropoda y a Anchisaurus como un verdadero miembro basal de este último.

 La especie tipo es A. polyzelus nombrada por Hitchcock. A. major de Marsh todavía a menudo se considera una especie válida, como Ammosaurus, pero su  A. colurus (1891), es conocido como Yaleosaurus (von Huene, 1932), se considera como una hembra de A. polyzelus , y su A. solus de 1892 ahora se reclasifica como Ammosaurus major. Sin embargo, Ammosaurus major en sí mismo bien puede ser un sinónimo de A. polyzelus.  Broom nombró a Gyposaurus capensis en 1911, a partir de una serie de huesos descubiertos en Sudáfrica. Peter Galton oficialmente lo renombró A. capensis en 1976. Esta especie se ha reclasificado desde entonces otra vez y es probablemente un joven de Massospondylus carinatus. G. sinensis también fue referido a este, pero parece ser un animal distinto. Otros especímenes todavía están aguardando la reclasificación. Esta confusión es típica de los primeros dinosaurios que se descubrían, cuando la clasificación no era considerada como importante y no un proceso preciso como hoy.

La familia Anchisauridae fue propuesta en un principio por Othniel Charles Marsh en 1885 y posteriormente definida como el clado que consiste en Anchisaurus y sus parientes cercanos. Sin embargo no está claro que otros géneros deben incluirse en esta familia y la mayoría de los dinosaurios que alguna vez incluyó han sido movido de ella, y el grupo no es usado en las modernas taxonomías.

Sistemática
Cladograma de los sauropodomorfos basales basado en Otero et al., 2015.

{{clade| style=font-size:85%; line-height:80%
     |label1=Sauropodomorpha
     |1={{clade
      |1=Saturnaliinae
      |2={{clade
      |1=Pantydraco
      |3={{clade
       |1=Thecodontosaurus
       |2={{clade
        |1=Efraasia
        |2={{clade
         |1=Plateosauravus
         |label2=Plateosauria
         |2={{clade
          |1=Ruehleia
          |label2=
          |2=
          |label3=Massopoda
          |3={{clade
           |label1=
           |1=
           |2={{clade
            |1=Sarahsaurus
            |2={{clade
             |label1=
             |1={{clade
              |1={{clade
               |1=Massospondylidae}}
             |2= }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}

Paleobiología

La digestión de material vegetal es mucho más trabajosa que la carne, por lo que los herbívoros necesitan largos intestinos. Debido a que estos tuvieron que ser colocados delante de la  pelvis, el equilibrio en dos piernas llegó a ser cada vez más difícil, mientras que los dinosaurios llegaron a ser más grandes y se desarrollaron gradualmente a la posición cuadrúpeda que caracteriza saurópodos posteriores tal como Diplodocus. Prosaurópodos, entonces, representado una fase media entre los herbívoros bípedos más tempranos y los saurópodos gigantes posteriores. Anchisaurus era todo lo típico de este grupo que prosperó brevemente durante los finales del Triásico y Jurásico temprano. Sin embargo, tenía menos dientes y más extensamente espaciados que otros prosaurópodos, y pues Peter Galton y Michael Cluver, observaron pies más estrechos. Anchisaurus habría pasado la mayor parte de su tiempo en cuatro piernas pero habría podido alzarse para arriba en sus piernas traseras para alcanzar plantas más altas.

Por otra parte, algunos paleontólogos creen que Anchisaurus'' puede también haber comido la carne, como estaba en la transición entre estos dos grupos en última instancia distintos. Los dientes eran embotados pero con bordes similares a hojas, sugiriendo que se alimentaba de vegetales y la articulación de la quijada se armaba de tal manera que no podría haber rasgado carne. Sin embargo, todavía hay una cierta discusión. El pulgar tenía una garra grande y los ojos grandes no estaban enteramente a los lados del cráneo, como sería lo esperado en una presa natural.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Anchisaurus dentro de Sauropodomorpha en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico Temprano
Dinosaurios de América del Norte